Марасолеха ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 26,36 км². Население — 128 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии